

Codici 
 OYE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oyem (Gabon)

Geografia 
 Oye – città dello stato di Ekiti (Nigeria)
 Oye-et-Pallet – comune del Doubs (Francia)
 Oye-Plage – comune del Passo di Calais (Francia)

Altro
 10863 Oye – asteroide della fascia principale
 Erlend Øye – cantante, musicista e produttore discografico norvegese